Horvátország
Makoše, falu Župa dubrovačka községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szlovénia
 Makoše, falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban